Arnaud Ducret (1978-), comédien et humoriste français ;
Diane Ducret (1982-), écrivain français ;
Édouard Ducret (1854-1900), journaliste français ;
Jean Ducret (1750-1807), prêtre et député français ;
Jean Ducret (1887-1975), footballeur français ;
Marc Ducret (1957-), guitariste de jazz français ;
Nicolas Ducret (1727-1789), architecte français ;
Robert Ducret (1927-2017), homme politique suisse ;
Roger Ducret (1888-1962), escrimeur français ;
Stéphane Ducret (1970-), artiste suisse.
Patronyme français
Patronyme suisse